Jan Muršak (né le  à Maribor en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il attaque sa carrière au HK Maribor en Ligue Slovène. Il est choisi en 2006 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Red Wings de Détroit en , en . En 2006, il rejoint les Spirit de Saginaw dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Le , il est impliqué dans une transaction l'envoyant aux Bulls de Belleville. En 2008, il passe professionnel avec le club-école des Red Wings, les Griffins de Grand Rapids de la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la LNH face à l'Avalanche du Colorado lors d'une victoire 4-3 en prolongations. Il devient alors le deuxième Slovène de l'histoire à jouer dans la ligue après Anže Kopitar. Le , il y marque son premier but face à l'Avalanche. Il remporte la Coupe Calder 2013 avec les Griffins.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace en sélections jeunes. Le , il honore sa première sélection senior lors d'un match amical contre le Danemark. Il y inscrit son premier but lors d'une défaite 5-3.

Trophées et honneurs personnels
Ligue canadienne de hockey
2006: Sélectionné par le Spirit de Saginaw lors du repêchage européen en .

Ligue nationale de hockey
2006: Repêché par les Red Wings de Détroit en , en .

Ligue de hockey de l'Ontario
2007 : élu dans la seconde équipe des recrues.

Championnat du monde junior
2008 : Élu meilleur attaquant de la division 1 groupe B.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004 ||HK Maribor || Ligue Slovène ||14||3||3||6||16||-|| -|| -|| -||-
|-
| 2003-2004 ||HK Maribor || Ligue Slovène Jr. ||17||6||4||10||12||2||2||4||6||25
|-
| 2004-2005 ||HK Maribor || Ligue Slovène ||24||16||29||45||10||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2005-2006 ||HC České Budějovice || Extraliga U20 ||43||15||15||30||32||5||0||2||2||2
|-
| 2006-2007 ||Spirit de Saginaw || LHO ||62||27||53||80||50||6||1||2|| 3||10 
|-
| 2006-2007 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||-|| -|| -|| -||- ||7||0||2||2||2 
|-
|2006-2007 ||Spirit de Saginaw ||LHO||26||6||20||26||15||-|| -|| -|| -||-
|-
|2006-2007|| Bulls de Belleville || LHO ||31||11||27||38||14||21||9||15||24||10
|-
|2007-2008 ||Bulls de Belleville ||Coupe Memorial || || || || || ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2008-2009 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH || 51|| 2|| 7|| 9|| 25|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH || 79|| 24|| 18|| 42|| 46|| || || || || 
|-
| 2010-2011 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH || 54|| 13|| 22|| 35|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Red Wings de Détroit ||LNH || 19|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Red Wings de Détroit || LNH || 25|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2011-2012 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2012-2013 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 30|| 19|| 28|| 47|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Red Wings de Détroit || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH || 23|| 4|| 12|| 16|| 12|| 23|| 11|| 6|| 17|| 26
|-
|2013-2014|| Amour Khabarovsk || KHL || 35|| 11|| 8|| 19|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| HK CSKA Moscou || KHL || 13|| 0|| 4|| 4|| 27|| 4|| 0|| 1|| 1|| 7
|-
| 2014-2015 || HK CSKA Moscou || KHL || 53|| 17|| 26|| 43|| 20|| 16 || 3 || 7 || 10 || 2
|-
| 2015-2016 || HK CSKA Moscou || KHL || 51 || 14 || 22 || 36 || 30 || 8 || 0 || 0 || 0 || 4
|-	
| 2016-2017 || HK CSKA Moscou || KHL ||33 ||7 ||13 ||20 ||57 ||9 ||1 ||2 ||3 ||11	
|-	
| 2017-2018 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL ||13 ||0 ||1 ||1 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
| 2017-2018 || Frölunda HC || SHL ||15 ||10 ||10 ||20 ||4 ||6 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
| 2018-2019 || CP Berne || NLA ||32 ||10 ||11 ||21 ||24 ||15 ||5 ||5 ||10 ||10
|-
| 2019-2020 || CP Berne || NLA ||42 ||9 ||16 ||25 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
| 2020-2021 || Frölunda HC || SHL ||48 ||8 ||17 ||25 ||36 ||7 ||2 ||1 ||3 ||8
|-
| 2021-2022 || Frölunda HC || SHL  || 47 || 9 || 9 || 18 || 14 || 8 || 3 || 2 || 5 || 27

| 46 || 2 || 2 || 4 || 8 || - || - || - || - || -

Au niveau international

| 2005 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||5||1||2||3|| 4||0|| align="left"|
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||5||1||1||2|| 8||+2|| align="left"|
|- 
| 2006 || align="left"| Championnat du monde junior D1 ||5||3||2||5|| 2||+1|| align="left"|
|-
| 2007 || align="left"|Championnat du monde junior D1 ||5||3||2||5|| 10||+1|| align="left"|
|-
| 2008 || align="left"| Championnat du monde junior D1 ||5||1||2||3|| 2|| 0||align="left"|
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde D1 || 5|| 5|| 2|| 7||  2||+4|| align="left"| Médaille d'or de la division D1, groupe B
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 1|| 2|| 3||  4||+1|| align="left"| Septième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde D1 || 5|| 1|| 2 || 3 || 4 || +1 || align="left"| Médaille d'or de la division D1, groupe A
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 0|| 1|| 2|| -4|| align="left"| Seizième place

Références

Naissance en janvier 1988
Naissance à Maribor
Joueur international slovène de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du HK Maribor
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du HC České Budějovice
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur des Frölunda Indians